Цепной мост —  это висячий мост, в котором несущие конструкции  выполнены из цепей. Некоторые мосты, построенные с использованием этой конструкции, сохранили название Цепной мост.

Великобритания 
 Цепной мост Юнион () — одно из названий моста Юнион-Бридж через реку Твид между Англией и Шотландией.
 Цепной мост () — одно из названий моста Веллингтонского висячего моста через реку Ди  в Абердине.
 Цепной мост () — пешеходный мост через реку Ди в Лланголлене.

Венгрия 
 Цепной мост () — мост через Дунай в Будапеште.

Германия 
 Цепной мост () — пешеходный мост через реку Пегниц в Нюрнберге.

Грузия 
 Цепной мост () — мост через реку Риони в Кутаиси.

Италия 
 Цепной мост () — пешеходный мост через реку Лима в Баньи-ди-Лукка.

Польша 
 Цепной мост () — пешеходный мост через реку Мала Панев в Озимеке.

Россия 
 Цепные мосты — два моста через реку Великая в Острове.
 Цепной мост — первоначальное название висячих мостов, построенных в Петербурге в 1824—1826 гг.: Пантелеймоновского, Египетского, Почтамтского, Банковского и Львиного.

США 
 Цепной мост () — мост через реку Потомак в городе Вашингтон.
 Цепной мост () — мост через реку Мерримак, соединяющий города Эймсбери и Ньюберипорт, штат Массачусетс.

Украина 
 Николаевский цепной мост () — несохранившийся мост через Днепр в Киеве, существовавший с 1853 по 1920 гг.

Чехия 
 Стадлецкий цепной мост () — пешеходный мост через реку Лужнице в Стадлеце. 
 Цепной мост — одно из названий Тыршув мост (Дечин) в Дечине, Чехия, существовавшего в 1855—1933 гг.

Швейцария 
 Цепной мост () — мост через реку Аре в Арау.